Mabel's Lovers é um filme de comédia dos Estados Unidos de 1912 estrelando Mabel Normand. O filme mudo foi dirigido e produzido por Mack Sennett.

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1912
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes dirigidos por Mack Sennett